La serpe di Zanzibar (West of Zanzibar) – film del 1928 diretto da Tod Browning
 West of Zanzibar – film del 1954 diretto da Harry Watt